Gallinger ist der Familienname folgender Personen:

 August Gallinger (1871–1959), deutscher Philosoph und Mediziner
 Don Gallinger (1925–2000), kanadischer Eishockeyspieler
 Hermann Gallinger (1899–1962), Schweizer Schauspieler
 Jacob Harold Gallinger (1837–1918), US-Senator

Siehe auch:
 Galling
 Gallingen